Според данни на Статистическата служба броят на починалите в Сърбия през 2015 година е 104 265, и има 14.7 ‰ коефициент на смъртност.

Численост на починалите 
Численост починалите през годините според Статистическата служба, по окръзи:

Коефициент на смъртност 
Коефициент на смъртност през годините според Статистическата служба, по окръзи (брой починали за една година на 1000 души от населението, в ‰):

Вижте също 
 Смъртност
 Списък на страните по коефициент на смъртност
 Раждаемост в Сърбия
 Естествен прираст в Сърбия
 Население на Сърбия

Източници 

Население на Сърбия
Сърбия